Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два истребительных полка под номером 283.

 283-й истребительный авиационный полк — сформирован 24.08.1941 г., принимал участие в боях с 26 августа 1941 года. В последующем 283-й истребительный авиационный Выборгский ордена Кутузова полк. Расформирован вместе с 275-й иад в 36-й ВА ЮГВ в период с 20.06.1961 по 20.09.1961 г.
 283-й истребительный авиационный полк ПВО — сформирован 23.08.1941 г., принимал участие в боях с 3 сентября 1941 года. 09.01.1942 года переименован в 740-й истребительный авиационный полк ПВО, а 08.08.1944 г. переименован в 144-й истребительный авиационный полк ПВО.